Kostroma, rivière de Russie.
 Kostroma, ville de Russie de l'Oblast de Kostroma appartenant à l'anneau d'or.
 Kostroma, race bovine, originaire des environs de Kostroma et de la Haute-Volga. 
 Kostroma, déesse de la mythologie slave.